«Ghosts Again» () — песня британской группы Depeche Mode, первый сингл из их пятнадцатого студийного альбома Memento Mori, 56-й в дискографии группы, первый, выпущенный после смерти одного из несменных членов группы — Энди Флетчера.

Список композиций 
 7" промо / ЦД

 ЦД

 7": промо (эксклюзив Rolling Stone Magazine - Germany)

Предыстория

Композиция

Клип 
Клип был презентован на официальном YouTube-канале группы. Снят с аллюзиями на популярные произведения культуры 20 века. Режиссёр — Антон Корбейн. Недоступен на YouTube из региона «Россия», вероятно из-за решения правообладателя (Columbia Records).

Примечания 

Синглы Depeche Mode
Синглы Columbia Records
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором